Луи-Мари-Ги д’Омон де Рошбарон (; 6 августа 1732, замок Гискар — 20 октября 1799, там же), герцог Мазарини, де Пьен и д'Омон, пэр Франции — французский генерал.

Биография 

Второй сын герцога Луи-Мари-Огюстена д’Омона и Виктуар-Фелисите де Дюрфор.

Первоначально титуловался маркизом де Вилькье. 2 декабря 1747 по праву жены принял титул герцога Мазарини и стал пэром Франции.

1 февраля 1748 получил Булонский кавалерийский полк. Отправился добровольцем на осаду Маастрихта.

Кампанию 1757 года провел в качестве сверхштатного адъютанта генерал-квартирмейстера Германской армии (1.03), участвовал в битве при Хастенбеке, взятии Миндена и Ганновера, находился в лагере в Клостерсевене и в походе на Целль.

15 января 1758 стал полковником пехотного полка Омона (позднее Боса), которым командовал при отступлении из Ганноверского курфюршества и в битве при Крефельде.

18 октября с 1-м батальоном выступил на помощь частям герцога де Шеврёза. Расположившись за изгородью, позволил приблизиться вражеской кавалерии, которую затем остановил частым и умело управляемым огнем, после чего организованно отступил.

Командовал своим полком в битве при Миндене 1 августа 1759, и в делах под Корбахом и Варбургом, в которых отличился в 1760 году.

Бригадир (20.02.1761), в кампанию того года служил на побережьях, в 1762 году на испанском побережье; участвовал в осаде Алмейды. Лагерный маршал (25.07.1762, приказ объявлен в декабре). Оставил командование полком.

В 1782 году наследовал отцу в качестве герцога д'Омона.

Генерал-лейтенант (20.05.1791).

Семья 

1-я жена (2.12.1747): Луиза-Жанна де Дюрфор-Дюрас (1.09.1735—1781), герцогиня Мазарини и де Ламейере, дочь Эмманюэля-Фелисите де Дюрфора, герцога де Дюрас, и Шарлотты-Антуанетты Мазарини

Дочь:

 Луиза-Фелисите-Виктуар (2.10.1759—13.12.1826), герцогиня Мазарини и де Ламейере. Муж (15.07.1777): Оноре IV Гримальди (1758—1819), князь Монако

2-я жена: Мари-Луиза-Жанна Клейн (ум. 1824)

Литература 

 , col. 49
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. VII. — P.: Claud Herissant, 1764, pp. 580—581

Генералы Франции XVIII века
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Пэры Франции
Герцоги д’Омон
Дом д’Омон